Paulus Usteri (1768-1795), marchand, dessinateur et satiriste suisse
 Paul Usteri (1768-1831), homme politique et botaniste suisse
 Léonard Usteri (1799-1833), théologien réformé suisse